Рои:
 Рои — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Рои — село в Арбажском районе в Кировской области.
 Рои — деревня в Арбажском районе в Кировской области.

См.также 
 РОИ — Российская общественная инициатива
 Рой